Прошлогодняя победительница соревнований — француженка Натали Деши — защитила свой титул. В этом году её партнёршей была россиянка Динарой Сафиной.

Партнерша Натали по прошлогодней победе — Вера Звонарева — играла в паре с Эшли Харклроуд и прошла раунд.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Третий раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Финал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
 ' Натали Деши /  Динара Сафина (Титул)
  Елена Лиховцева /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)

<li>  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Третий раунд)
<li>  Пэн Шуай /  Янь Цзы (Второй раунд)
<li>  Елена Веснина /  Мария Кириленко (Первый раунд)
<li>  Татьяна Гарбин /  Шахар Пеер (Третий раунд)
<li>  Корина Морариу /  Меган Шонесси (Четвертьфинал)
<li>  Агнеш Савай /  Владимира Углиржова (Полуфинал)
<li>  Ваня Кинг /  Эмили Луа (Третий раунд)
<li>  Бетани Маттек /  Саня Мирза (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира 

Взрослые